La chapelle de la Cassine est une chapelle de la commune française de Bonchamp-lès-Laval, en Mayenne. Ces vestiges de la fin du  sont situés à  au sud de la ville actuelle, à proximité du château de Poligné. Ils sont inscrits au titre des monuments historiques depuis le .

Histoire
Le testament de Jeanne Ouvrouin apprend le nom de cet édifice inachevé connu sous le nom de chapelle du Saint-Sépulcre, qui est fondé au , appelée ultérieurement la Cassine. Jeanne veut contribuer à son achèvement et laisse une somme qui devait y être appliquée dans les deux années qui suivraient sa mort.

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Liste des monuments historiques de la Mayenne

Liens externes 

La Cassine
Monument historique inscrit en 1926